American City Business Journals é um jornal americano baseado em Charlotte, North Carolina, com posse da Advance Publications.

Ligações externas
 Bizjournals
 Bizjournals mobile
 Street & Smith's SportsBusiness Journal
 Hemmings Motor News

Empresas